Bucșani se poate referi la: 

 Bucșani, reședința comunei cu același nume, Dâmbovița, Muntenia
 Bucșani, reședința comunei cu același nume, Muntenia, Giurgiu
 Bucșani, sat în comuna Ionești, județul Vâlcea, Muntenia, România
 Nava „Bucșani”, tanc petrolier român
 Bucșani (sit SCI), Sit de Importanță Comunitară (SCI)
 Familia Bucșanu-Merișanu, veche familie boierească din Țara Românească (sec. XV-XVIII)

Toponime românești